Saint-Étienne-du-Bois (Ain)
 Saint-Étienne-du-Bois (Vendée)